Știința Bacău se poate referi la:

 CS Știința Bacău, echipă feminină de volei din orașul Bacău, România
 Știința MD Bacău, echipă masculină de handbal din orașul Bacău, România
 CS Știința Bacău, echipă feminină de handbal din orașul Bacău, România
 FC Știința Bacău, fostă echipă de fotbal din orașul Bacău, România
 CS Știința Bacău, echipă masculină de tenis din orașul Bacău, România
 CS Știința Bacău, echipă feminină de tenis din orașul Bacău, România